Натуральне число 1817
 1817 рік до нашої ери
 1817 рік нашої ери